Световният шампионат на Формула 1 (2008) е 59-ият пореден шампионат на ФИА. Започва на 16 март 2008 г., завършва на 2 ноември 2008 г. Проведени са 18 състезания.

Сезон 2008 има 2 нови писти – градска писта във Валенсия и градска писта в Сингапур. Състезанието в Сингапур е първото нощно състезание в историята на Формула 1.

Световен шампион става Луис Хамилтън (Великобритания) с болид Водафон Макларън-Мерцедес, който набира 98 точки. Хамилтън става най-младият световен шампион от Формула 1 в историята (23 години и 299 дни) и е първият тъмнокож пилот световен шампион.

Пилоти и конструктори

Резултати и класиране

Стартове

Класиране при пилотите

Класиране при конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони